Tây Ninh bezeichnet:

 Tây Ninh (Provinz), eine Provinz in Vietnam
 Tây Ninh (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz